Clay County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Clay County Courthouse (Alabama), NRHP-Nr. 76000316
 Clay County Courthouse (Arkansas)
 Clay County Courthouse (Florida), NRHP-Nr. 75000546
 Clay County Courthouse (Georgia), NRHP-Nr. 80000992
 Clay County Courthouse (Illinois)
 Clay County Courthouse (Indiana), NRHP-Nr. 99001109
 Clay County Courthouse (Iowa), NRHP-Nr. 81000229
 Clay County Courthouse (Kansas), NRHP-Nr. 73000746
 Clay County Courthouse (Kentucky)
 Clay County Courthouse (Minnesota)
 Clay County Courthouse (Mississippi)
 Clay County Courthouse (Missouri)
 Clay County Courthouse (Nebraska), NRHP-Nr. 89002240
 Clay County Courthouse (North Carolina), NRHP-Nr. 75001250
 Clay County Courthouse (South Dakota), NRHP-Nr. 83003005
 Clay County Courthouse (Tennessee), NRHP-Nr. 77001261
 Clay County Courthouse (Texas), NRHP-Nr. 78002904
 Clay County Courthouse (West Virginia), NRHP-Nr. 79002573